7 miejscowości w Polsce: 
 Grabno – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Ośno Lubuskie 
 Grabno – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice 
 Grabno – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wojnicz 
 Grabno – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka 
 Grabno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Grabno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo
 Grabno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Zobacz też 
 Grabnowola